Zamagna – famiglia nobile della Repubblica di Ragusa
 Bernardo Zamagna – gesuita, poeta e teologo dalmata 
 Gabriele Zamagna – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano